Not Alone (пісня Aram Mp3), 2014
 Not Alone (пісня Linkin Park), 2010
 Not Alone (пісня Бернарда Батлера), 1998